

Явчиці — село в гміні Біскупиці Велицького повіту Малопольського воєводства
 Явчиці — село в гміні Ожарув-Мазовецький Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства